Иоа́нн Богосло́в может означать:
 Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, автор нескольких книг Нового завета.
 Иоанн Богослов (фрегат) — русский военный фрегат конца XVIII века.